Municipio de Reynolds puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Reynolds (condado de Greene, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Greene.
 Municipio de Reynolds (condado de Lee, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Lee.
 Municipio de Reynolds (condado de Montcalm, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Montcalm.
 Municipio de Reynolds (condado de Todd, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Todd.